

Astronomia 
 8933 Kurobe – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Giappone
 Kurobe –  città della prefettura di Toyama
 Kurobe – fiume della prefettura di Toyama

Persone 
 Teruaki Kurobe – calciatore giapponese, attaccante

Altro 
 Diga di Kurobe –  diga ad arco a raggio variabile sul fiume Kurobe, nella prefettura di Toyama
 Kurobe AquaFairies – società pallavolistica femminile giapponese